Иван Иванович Иванов (25 апреля 1910,  Курнаково-Липовское,  Область Войска Донского, Российская империя — 27 сентября 1976,  СССР) — советский военачальник, генерал-майор авиации (01.03.1946).

Биография 
Родился в слободе Курнаково-Липовское, ныне Курно-Липовка, Тарасовский район, Ростовская область, Россия. Русский.

Военная служба

Межвоенные годы 
6 июня 1928 года был призван в РККА и направлен курсантом в Военно-теоретическую школу ВВС РККА (г. Ленинград). По ее окончании в октябре его перевели в Вольскую объединённую военную школу лётчиков и авиатехников. В мае 1929 года окончил эту школу и убыл для продолжения обучения во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима. По завершении обучения в октябре 1930 года он был оставлен служить в этой школе, где исполнял должность летчика-инструктора, командира звена, врид командира авиаотряда. В феврале 1938 года переведен в ЗакВО на должность летчика-инструктора по технике пилотирования 95-й истребительной авиабригады в город Баку, из-за болезни к месту назначения прибыл лишь в мае месяце  и  был назначен в 45-й истребительный авиационный полк. Здесь проходил службу помощником командира и врид командира эскадрильи. С декабря 1938 года исполнял должность инспектора-летчика по технике пилотирования Управления ВВС округа в городе Тбилиси. В декабре 1940 года убыл на курсы усовершенствования при Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной армии, которые окончил в июне 1941 года.  Находясь на учебе, 27 марта 1941 года он был назначен командиром 270-го истребительного авиаполка ВВС ЗакВО, однако в должность вступил лишь в июне месяце — по окончании курсов.

Великая Отечественная война 
В начале  войны майор Иванов продолжал командовать этим полком. В августе он назначается командиром 25-й истребительной авиадивизии ВВС ЗакВО. С 25 августа по 5 сентября 1941 года в должности командующего ВВС 44-й армии принимал участие в Иранском походе, затем вступил в командование 27-й истребительной авиадивизии. В декабре 1941 года дивизия передислоцируется на Закавказский фронт. Участвовала в Керченско-Феодосийской десантной операции. В ходе операции части дивизии выполняли задачи по обеспечению боевых действий наземных войск при овладении ими города Керчь и Керченским полуостровом.  В 1942 году Иванов вступает в ВКП(б). С конца января 1942 года дивизия под командованием Иванова действовала в составе Крымского фронта, прикрывала порты и морские транспорты. После эвакуации советских войск с Крымского полуострова и ликвидации Крымского фронта с мая месяца дивизия входила в состав Северо-Кавказского фронта.

5 июля 1942 года подполковник И. И. Иванов назначается командиром 286-й истребительной авиадивизии, которая в конце июля вошла в состав 15-й воздушной армии и вела боевые действия на Брянском фронте. Летом 1942 года она участвовала в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, в ходе которой совершила 1648 боевых вылетов, в 103 воздушных боях сбила 50 самолетов противника. Затем она проводила частные операции по коммуникациям противника в районах Касторное, Кшень, Мармыжи, Землянск. Только в период с 12 августа по 15 сентября дивизией было совершено 1615 боевых самолето-вылетов, проведено 83 воздушных боя, в которых сбито 83 вражеских самолетов. С середины сентября дивизия вела боевые действия на Воронежском фронте, обеспечивая наступательные действия наземных войск в направлении Семилуки, Воронеж. В октябре 1942 года — январе 1943 года ее части проводили частные операции по коммуникациям и аэродромам противника в районах Брянск, Орёл, Курск.

В январе — марте 1943 года дивизия  поддерживала войска Брянского фронта в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции. За успешные боевые действия по освобождению городов Курск и Касторное двум полкам дивизии были присвоены почетные наименования (721-му — «Касторненский», 896-му — «Курский»). В марте 1943 года дивизия вошла в состав 16-й воздушной армии Центрального фронта и участвовала в Курской битве, в Орловской наступательной операции. Осенью 1943 года и зимой 1943-1944 гг. ее части поддерживали войска Центрального фронта в ходе наступления на севском, конотопском, киевском, черниговско-мозырском и гомельском направлениях. Всего за период с 5 июля 1943 года по 1 марта 1944 года дивизией было совершено 5965 самолето-вылетов, проведено 193 воздушных боя, в которых сбито 180 самолетов противника. За успешное выполнение заданий командования при освобождении города Нежин дивизия 15 сентября 1943 года получила почетное наименование «Нежинская », а за освобождение города Гомель 26 ноября 1943 года награждена орденом Красного Знамени. Летом 1944 года части дивизии принимали участие в Белорусской наступательной операции, осенью — в освобождении восточных районов Польши, в январе — феврале 1945 года в Варшавско-Познанской наступательной операции.

В феврале 1945 года, в ходе Восточно-Померанской операции полковник  Иванов назначен командиром 3-й гвардейской истребительной авиадивизии,  сменив на этом посту полковника Василия Сталина, и участвовал с ней в Берлинской наступательной операции.

Во время войны Иванов лично совершил 58 боевых вылетов на сопровождение штурмовиков, прикрытие транспортов и портов.

Комдив Иванов за время войны был три раза персонально упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны полковник  Иванов продолжал командовать 286-й авиадивизией. В июне 1946 года он назначается начальником Борисоглебского ордена Ленина Краснознаменного военного училища летчиков им. В. П. Чкалова. С декабря 1948 года по январь 1951 года учился в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по окончании которой направлен в специальную командировку по линии 10-го управления Генштаба. С июня 1953 года и до выхода в отставку занимал должность заместителя начальника Управления вузов ВВС.

Награды 
 орден Ленина (21.08.1953)
 четыре ордена Красного Знамени (14.02.1943, 10.03.1943, 21.01.1944, 20.06.1949)
 орден Суворова II степени (06.04.1945)
 два ордена Кутузова II степени (23.07.1944, 31.05.1945
 орден Александра Невского (28.07.1943)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)
медали в том числе:
 «За оборону Кавказа»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Берлина»
 «За освобождение Варшавы»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен И. И. Иванов.
 За овладение крупным железнодорожным узлом и городом Нежин — важнейшим опорным пунктом обороны немцев на путях к Киеву. 15 сентября 1943 года. № 12.
 За овладение городом областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель — важным узлом железных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении. 26 ноября 1943 года. № 46.
 За форсирование реки Друть и прорыв сильной, глубоко эшелонированной обороны противника на фронте протяжением 30 километров и продвижение в глубину до 12 километров, а также захват более 100 населенных пунктов, среди которых Ректа, Озеране, Веричев, Заполье, Заболотье, Кнышевичи, Моисеевка, Мушичи, и блокирование железной дороги Бобруйск — Лунинец в районе ст. Мошна, Черные Броды. 25 июня 1944 года № 118.

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Выпускники Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Начальники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков‎
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Корейской войны
Члены КПСС